Stefano Agostini – włoski kardynał.
 Stefano Agostini – włoski kolarz.